Финал Кубка Англии 1979 года () — 98-й финал Кубка Англии по футболу, главного кубкового футбольного турнира в Англии. Матч состоялся 12 мая 1979 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне; в нём приняли участие футбольные клубы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». «Арсенал» выиграл матч со счётом 3:2. Основные события в матче развернулись в последние минуты матча, когда игроки «Манчестер Юнайтед» сначала смогли отыграть два мяча, но затем пропустили гол «Арсенала». В Англии матч часто называют «Финалом пяти минут» ().

Отчёт о матче

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk

1979
Футбол в Европе в 1979 году
Кубок Англии 1979
Кубок Англии 1979
События 12 мая
Май 1979 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1979 году
1979 год в Лондоне